Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 13
 Поражений: 12
 Процент побед: 52
 Очков набрано: 175
 Очков пропущено: 141

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 97
 Очков пропущено: 138

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 151
 Очков пропущено: 134

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 171
 Очков пропущено: 188

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 16
 Поражений: 14
 Процент побед: 53.33
 Очков набрано: 169
 Очков пропущено: 161

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 138

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Миннесота Твинс
МЛБ в сезоне 1996